Пленер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Пленер, Игнац фон (1810-1908) — австрийский и австро-венгерский государственный деятель, исполняющий обязанности министр-президента Цислейтании в 1870.
 Пленер, Эрнст фон (1841-1923) — австро-венгерский государственный деятель, министр финансов Цислейтании, президент Верховной счетной палаты Австро-Венгрии.

См. также 
 Плэ́нер (Planner) — язык программирования.
 Пленэ́р (от  — «на открытом воздухе») — живопись на природе, развита художниками-импрессионистами.

.